Buslijn 32 heeft in diverse vormen bestaan in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

1958 - 1962 
In 1958 ging er een HTM-buslijn 32 rijden in Den Haag tussen het Tesselseplein en de Turfmarkt. Deze werd opgeheven in 1962.

1970 - 1974 

Op 31 mei 1970 ging een nieuwe HTM-buslijn 32 rijden als zomerlijn tussen de Aagje Dekenlaan in Den Haag en Scheveningen via de Schilderswijk en het Statenkwartier en die reed tot 1 september 1970. In de schoolvakanties reed deze lijn dagelijks elk half uur tussen 09:00 en 16:45, buiten de vakanties alleen in de weekeinden. In 1974 reed deze lijn 32 voor het laatst, omdat toen de tramverbinding tussen Vrederust en Scheveningen gereed was gekomen (lijnen 8 & 9).

1975 - 1987 

In 1975 komt de volgende HTM-buslijn 32 in dienst, nu als concertlijn tussen Leidschendam (eindpunt tram 6) en het Congresgebouw in Den Haag, via Voorburg. Dit als aanvulling van de 2 andere concertlijnen, 31 en 33, die sinds 1970 reden (op concertdagen 1 rit heen en 1 rit terug). Het Congresgebouw is ongunstig gelegen t.o.v. de tramhaltes, en daarom werden deze lijnen ingesteld. Deze lijnen hadden op de halteborden een speciaal blauw stukje, met in geel de tekst: "Alleen gedurende bij dienstregeling vastgestelde dagen en tijden", en hielden het vol tot in 1987. In 1987 werd de nieuwe Dr. Anton Philips zaal (1987--2015) aan het Spui in gebruik genomen. De concerten vonden voortaan daar plaats. Het Spui is goed bereikbaar, en daarom waren de concertlijn niet meer nodig. De concertlijnen vielen onder de "speciale autobuslijnen". Ze werden niet ingetekend op lijnennetkaarten.

1998 - 2000 

In mei 1998 ging er weer een HTM-buslijn 32 rijden, als spitslijn in Den Haag tussen Berestein en station Mariahoeve. Dit was één van de spitslijnen die betaald werden door de regeling "Samenwerken aan bereikbaarheid"(SWAB). De opheffingsdatum is 10 januari 2000, en de lijn werd vervangen door de verlengde lijn 28. Met ingang van juli 2000 staat de lijn niet meer op de lijnennetkaart.

2011 - 2022 

Daarnaast was er tussen 2011 en 2022 een streekbuslijn met nummer 32. Tussen 's-Gravezande/Naaldwijk en Delft. Eerst reed Veolia deze lijn, later werd de lijn overgenomen door Connexxion in 2016, gevolgd door EBS in 2019.

Haaglanden 32
Buslijn 32